377 может означать:
 377 — невисокосный год, начинавшийся во вторник.
 377 — типоразмер гальванического элемента.